Rāvar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rāvar (kommunhuvudort), Kerman, 
 Ravar (shahrestan), Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar